Móra Ferenc híd – Az M43-as autópálya hídja
Bertalan híd – A 43-as főút hídja, az „Új híd”
Belvárosi híd – A belváros látképét meghatározó „Régi híd”
Szegedi vasúti Tisza-híd – Szeged ma már nem létező vasúti átkelőhelye